

Geografia
 Levél – comune situato nella provincia di Győr-Moson-Sopron, nell'Ungheria nordoccidentale

Persone
 Annick Level – ex schermitrice francese
 Léon Level – ciclista su strada francese
 Maurice Level – romanziere francese

Trasporti
 Level – compagnia aerea a basso costo spagnola